Köpmanholmen kan syfta på:
Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun – en tätort i Örnsköldsviks kommun
Köpmanholmen, Larsmo – en holme i Larsmo kommun i Finland
Köpmanholmen – del av Lilla Söljeholm i Kimitoöns kommun i Finland

Se även
Köpmanholm